Музей миниатюрной книги — музей в Баку. Имеет также три филиала в разных городах Азербайджана.
 Музей миниатюрной книги имени В.А. Разумова — музей в Горловке, Украина.
 Музей экслибриса и миниатюрной книги — музей в Москве.
 Музей миниатюрной книги — музей в Омске.